Cattedrale delle Sante Maria e Anna – chiesa di Haarlem

 Cattedrale di Santa Maria e Sant'Anna – chiesa di Cork